Першино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на востоке волости, в 9 км к востоку от границы райцентра Великие Луки, к юго-востоку от волостного центра Шелково.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 294 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость

Населённые пункты Великолукского района